Kandil steht für:

 Kandil (Einheit), indisches Gewichtsmaß
 Kandil Gecesi, islamische Feierlichkeit
 Kandil-Berge, Region im Gouvernement Arbil, Irak

Kandil ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Kandil (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Hischam Kandil (* 1962), ägyptischer Politiker
 Khaled Kandil (* 1963), ägyptischer  Politiker und Unternehmer
 Murat Kandil (* 1955), türkischer Fußballspieler und -trainer